Paso Hondo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Paso Hondo, Chiapas, 
 Paso Hondo, Guanajuato, Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar